Ledwidge ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Ledwidge (1887–1917), irischer Dichter
 Ringan Ledwidge (* 1971), britischer Regisseur